Sepang – miasto w Malezji
 Sepang International Circuit – tor wyścigowy